Wie in der Vorsaison wurde die Regionalliga in drei regionalen Ligen Süd, Südwest und Nordwest ausspielt. Wie schon in den Jahren zuvor – außer der löetzten Saison – wird der Meister in zwei Finalspielen ermittelt. Diese Saison ist erneut der Sieger der Regionalliga Süd für das Finale gesetzt. Der zweite Teilnehmer war der Sieger der gemeinsamen Aufstiegsrunde der Regionalligen Nordwest und Südwest.

Regionalliga Nordwest

Modus und Teilnehmer 
Aus der Vorsaison gab es keinen Aufsteiger in die Oberliga. Die Mannschaft der Bremer ERG trat zur neuen Saison nicht mehr an. Aus der Landesliga stieg der Dortmunder ERC Westfalen auf. Die Liga spielte erneut eine Einfachrunde. Nach dieser waren der erste – Meister der Regionalliga Nordwest – und zweite Platz für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord qualifiziert.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (M) = Meister d. Vorsaison, (N) = Aufsteiger  und

Regionalliga Südwest

Modus und Teilnehmer 
Im dritten Jahr spielte die RL Südwest in einer Einfachrunde den Meister und zusätzlichen Teilnehmer für die Aufstiegsrunde aus. Beide wurden in einer Einfachrunde ausgespielt. Von den zwölf Mannschaften der Vorsaison waren aber nur noch acht am Start. Lauterbach war in die Oberliga aufgestiegen, ESG Kassel 1b, der ERC Ludwigshafen und IHC Beaufort aus Luxemburg wurden nicht für diese Saison gemeldet.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen,  und

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord 
In der Aufstiegsrunde trafen die jeweils besten zwei Mannschaften der Regionalliga Nordwest und Südwest aufeinander. Nach einer Einfachrunde waren die beiden besten Mannschaften aufstiegsberechtigt. Der Sieger der Aufstiegsrunde durfte zudem im Finale um die Deutsche Regionalligameisterschaft gegen den Sieger der RL-Süd antreten.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, 

Die Mannschaft des EC Bad Nauheim durfte somit im Finale um die Deutsche Regionalligameisterschaft antreten.

Regionalliga Süd

Modus und Teilnehmer 
Die Liga wurde auf zwölf Mannschaften aufgestockt. Der EV Regensburg war in die Oberliga Süd aufgestiegen. Aus selbiger kam die Bad Reichenhaller EG als Absteiger herunter. Um die gewünschte Ligastärke zu erreichen, wurden fünf Mannschaften aus der Bayernliga zum Aufstieg zugelassen, da der TSV Trostberg und TSV Königsbrunn zu dieser Sason nicht mehr antraten. Nach einer Hauptrunde erreichten die besten acht Mannschaften die Playoffs um den Meister auszuspielen. Dieser war dann für das Finale der Deutschen Regionalligameisterschaft qualifiziert.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (A) = Absteiger, (N) = Aufsteiger  Teilnehmer Playoffs  Absteiger in d. Bayernliga

Playoffs 

Die Playoffs werden in allen Runden nach dem Modus best-of-three ausgespielt.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Bad Reichenhall war somit Meister der Regionalliga Süd und Aufsteiger in die Oberliga Süd. Auf Grund der Aufstockung der Bundesliga durften jedoch auch der EHC 80 Nürnberg, der VfL Waldkraiburg und DEC Frillensee Inzell aufsteigen.

Deutsche Regionalligameisterschaft 

Im Finale spielten der Sieger der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord und der Sieger der Regionalliga Süd. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden nun wieder zwei Finalspiele gespielt.

Finale 

Zum achten Mal in Folge konnte sich der Sieger der Regionalliga Süd zum Deutschen Regionalligameister krönen.

Eishockeysaison 1982/83